Dearing může být:

 příjmení
 Edgar Dearing (1893–1974) – americký herec
 místopis
 Dearing (Georgie) – město v Georgii ve Spojených státech amerických
 Dearing (Kansas) – město v Kansasu ve Spojených státech amerických